Franz Schweigger-Seidel – fisiologo tedesco
 Franz Wilhelm Schweigger-Seidel – chimico tedesco